«Очень страшная Молли 3 (Часть 1)» — второй мини-альбом украинской рок-группы Пошлая Молли, выпущенный 23 ноября 2018 года на лейбле Warner Music Russia. Название и обложка альбома является отсылкой к комедии 2000-х годов «Очень страшное кино».

Предыстория 
6 декабря 2018 года вышел видеоклип на песню «CTRL+Zzz», режиссёром которого выступила Лю Чиркова.

25 февраля 2019 года вышел видеоклип на песню «ЛОЛ», режиссёром которого выступил Никита Квасников. «Ролик пародирует американские молодёжные комедии о выпускном вечере», пишут InterMedia.

Отзывы 
Алексей Мажаев из InterMedia поставил мини-альбому оценку 3 из 5, добавив, что «мини-альбом вообще не заслуживает каких-то резких споров и взаимоисключающих реплик».

Творческая группа 
По данным Genius.

 Кирилл Бледный — вокал, продюсер, автор песен
 Олег Шевченко — мастеринг
 Константин Пыжов — миксинг

Список треков

Чарты

Примечания 

Альбомы на русском языке
Альбомы Пошлой Молли
Альбомы Украины
Мини-альбомы Украины